Robert Fischer (1881-1973) – attore nato Robert Carl Fischer in Germania, emigrato negli Stati Uniti
 Robert James Fischer (1943-2008) – scacchista statunitense naturalizzato islandese
 Robert Fischer (1990) – slittinista tedesco
 Robert Fischer – allenatore di calcio
 Robert Fischer – calciatore svizzero